Mezistátní utkání české fotbalové reprezentace byly sehrány celkem se 73 soupeři. Celkově bylo k 19. listopadu 2022 sehráno 323 zápasů s bilancí 172 výher, 62 remíz a 89 proher. Nejčastějším soupeřem české fotbalové reprezentace je Slovensko, s nímž se český výběr utkal celkem čtrnáctkrát.

Externí odkazy 
 Statistiky reprezentace na webu FAČR

Zápasy české fotbalové reprezentace